

Patronyme 

 Alexandre Matheron (1926-2020), philosophe français, frère de Georges Matheron ;
 François Matheron (1955-2021), philosophe français, fils d'Alexandre Matheron ;
 Georges Matheron (1930-2000), mathématicien et géologue français, frère d'Alexandre Matheron ;
 Jean de Matheron (1440-1495), juriste et ambassadeur au  ;
 La Rue Matheron (19?-), maquilleur français ;
 Laurent Matheron (1908-1944), résistant français, impliqué dans l'élaboration de la Source K ;
 Marie Matheron (1959-), actrice française ;
 Pierre Émile Philippe Matheron (1807-1899), géologue et paléontologue français, membre de l'Académie des Sciences.

Bâtiment 
 L'hôtel de Matheron, hôtel particulier situé au n° 6 de la rue Matheron, à Aix-en-Provence (France).